Siciliani peut faire référence :

Patronymie
 Domenico Siciliani (1879-1938),  un général italien.
 Griselda Siciliani (1978- ),  une actrice argentine.
 Luigi Siciliani (1881-1925), un écrivain, homme politique et journaliste italien.
 Tommaso Siciliani (1882-1964), avocat, juriste et homme politique italien.